Chloraeinae, podtribus orhideja, dio tribusa Cranichideae, potporodica Orchidoideae. Sastoji se od tri roda

Rodovi 
 Bipinnula Comm. ex Juss. (12 spp.)
 Chloraea Lindl. (52 spp.)
 Gavilea Poepp. (17 spp.)

Izvori

Vanjske poveznice 

Chloraeeae